Березайское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Бологовского района Тверской области.

Центр поселения — посёлок Березайка.

Образовано в 2005 году, включило в себя территорию Березайского сельского округа и территорию посёлка Березайка.

Географические данные 
 Общая площадь: 268 км².
 Нахождение: центральная часть Бологовского района.
 Граничит:
 на севере — с Рютинским СП,
 на востоке — с Кемецким СП,
 на юго-востоке — с Бологовским городским поселением,
 на юге — с Гузятинским СП,
 на юго-западе — с Выползовским СП,
 на северо-западе — с Валдайским СП.

Главная река — Березайка, много озёр.
Поселение пересекает Октябрьская железная дорога (главный ход Москва — Санкт-Петербург).

Население 

На 01.01.2008 — 3491 человек, по переписи 2010 года — 2941 человек.

Населенные пункты 
На территории поселения находятся 12 населенных пунктов:

Бывшие населенные пункты 
В 1998 году исключена из учетных данных деревня Малая Горнешница.

Известные люди 
 На станции Березайка родился Герой Советского Союза Алексей Иванович Афанасьев.
 В деревне Балакирево родился Герой Советского Союза Василий Михайлович Никитин.
 В деревне Денисова Горка родился Герой Советского Союза Алексей Васильевич Александров.

Примечания 

Сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Бологовского района